Julio Castro puede referirse a:

Personas 
 Julio Castro del Rosario (1879-?), militar español y campeón mundial de tiro.
 Julio Castro Pérez (1908-1977), educador y periodista uruguayo.
 Julio César Castro (1928-2003), escritor, actor y dramaturgo uruguayo.
Julio Castro Méndez, médico venezolano.
Julio Castro Gutiérrez (1996-), futbolista chileno.